Paraguayo puede referirse a:

 El natural de Paraguay, o lo perteneciente o relativo a este país de Sudamérica.
 Prunus persica var. platycarpa, una variedad (mutación) del melocotonero (Prunus persica) con el fruto achatado.
 Nombre coloquial para la marihuana prensada.

Enlaces externos